Sie und die Drei steht für:

 Sie und die Drei (1922), deutscher Stummfilm von E. A. Dupont
 Sie und die Drei (1935), deutscher Spielfilm von Victor Janson